The Visitor
 The Visitor, film américain réalisé par Thomas McCarthy, sorti en 2007 ;
 The Visitor, album de Neil Young sorti en 2017 ;
 The Visitor, film d'horreur italo-américain réalisé par Giulio Paradisi, sorti en 1979 ;
 The Visitor, série télévisée américaine créée par Roland Emmerich, Dean Devlin et Kevin Kerslake, diffusée en 1997 et 1998.

The Visitors
 The Visitors, huitième et dernier album du groupe suédois ABBA, sorti en 1981 ;
 The Visitors, dernier single de l'album éponyme du groupe suédois ABBA.